Эспаньол:
 «Эспаньол» — испанский футбольный клуб из города Барселона, Каталония.
 «Эспаньол Б» — испанский футбольный клуб из города Барселона, резервная команда клуба «Эспаньол».
 «Эспаньол» — испанский женский футбольный клуб из города Барселона.

См. также 
 
 Сентраль Эспаньол
 Ла-Торре-дель-Эспаньоль
 Эспаньоло